Forward:

 Forward — студийный альбом группы Hoobastank.

См. также 
 Forward Chemicals Tournament — пригласительный снукерный турнир.
 Forward Operating Site — американский военный термин.